Antonino Gaggini – scultore italiano
 Domenico Gaggini – scultore italiano
 Fabio Gaggini – avvocato e dirigente sportivo svizzero
 Giovan Francesco Gaggini – pittore e artista svizzero
 Giuseppe II Gaggini – scultore italiano
 Pace Gaggini – scultore svizzero